Сафартуй () — заброшенный хутор (ранее — деревня) в Ишимбайском районе, Башкирская АССР (сейчас Башкортостан). Входил в Арметовский сельсовет. Находился в верховьях реки Большой Ряузяк.

История 
Основана в 1930-е годы на территории Макаровского района.

Согласно указу Президиума Верховного Совета Башкирской АССР от 11 декабря 1987 года хутор был исключён из учётных данных.

Географическое положение 
Расстояние до(Башкирская АССР, 1969):
 районного центра (Ишимбай): 67 км,
 центра сельсовета (Нижнеарметово): 20 км,
 ближайшей ж/д станции (Стерлитамак): 65 км.

Население 
В 1939 году насчитывалось 157 жителей, в 1959 — 60, в 1969 — 42, в основном башкиры.

По данным на 1 января 1969 года проживали 42 человека. Преобладающая национальность — башкиры (Башкирская АССР, 1969).

Известен уроженец хутора Сафартуй — Динислам Давлетшин, отец 15 детей.

Примечания

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года: [справочник / ред. А. И. Захаров]. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. — 429, [2] с.: табл. преим. — Алф. указ.: с. 348—430. С.187
 Башкирская АССР : административно-территориальное деление на 1 июля 1972 года : [справочник] / Президиум Верхов. Совета Башк. АССР ; [сост. Н. Н. Кириллова, П. Ф. Максимов, М. Х. Мусин; отв. ред. Б. А. Абдрахманов]. — Изд. 6-е. — Уфа : Башкирское книжное издательство, 1973. С.166

Исчезнувшие населённые пункты Ишимбайского района
Населённые пункты, упразднённые в 1987 году
Появились в 1930-е годы в России
1930-е годы в Башкортостане